Väikeküla kan syfta på:

Väikeküla – estniskt namn på en by på Nargö, se Bakbyn
Väikeküla – estniskt namn på en by på Rågöarna, se Lillbyn